Libanotis fastigiata är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Josef Ivanovich Ruprecht. Libanotis fastigiata ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
fastigiata